Norway steht für: 

 die englischsprachige Bezeichnung des Landes Norwegen
 Norway (Schiff), Kreuzfahrtschiff

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Norway (Illinois)
 Norway (Indiana)
 Norway (Iowa)
 Norway (Kansas)
 Norway (Maine)
 Norway (Michigan)
 Norway (Mississippi)
 Norway (Nebraska)
 Norway (New York)
 Norway (North Dakota)
 Norway (Oregon)
 Norway (South Carolina)
 Norway (West Virginia)
 Norway (Town), Town(ship) im Racine County, Wisconsin

Siehe auch:

 Norway Bight, Bucht an der Südküste von Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Norway Glacier, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Norway Lake, zahlreiche Seen in Kanada und den USA
 Norway Rocks, Felsenriff vor der Franklin-Insel, Rossmeer, Antarktis
 Norway Township (Begriffsklärung)